«Алты егет» () — башкирская народная песня.

История 

«Алты егет» («Шесть егетов») является башкирской народной кыска-кюй песней.

В 1893 году С. Г. Рыбаковым в деревне Ташбулатово Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии были записаны разные варианты песни. Тексты и ноты песни были записаны в книге «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта».

Записи песни в разных вариантах записывались также Х. Ф. Ахметовым, З. Г. Исмагиловым, Л. Н. Лебединским и др.

Текст песни — шуточный диалог между свояченицей и снохой, повествующий о шести джигитах, сватающих девушку.

Мелодия имеет танцевальный характер с квадратной структурой.

Обработки песни проводились композиторами Х. Ф. Ахметовым — для голоса и фортепиано, и Ш. Ш. Ибрагимовым — для хора и фортепиано.

Исполнители 
Песня исполнялась и записывалась Лилией Ишемьяровой, Гульсум Бикбулатовой, Г. Сулеймановым и другими исполнителями.

Примечания

Литература 
 Башҡорт халҡ йырҙары. — Өфө, 1954.
 Лебединский Л. Н. Башкирские народные песни и наигрыши. — М., 1965.
 Рыбаков С. Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. — СПб, 1897. — № 99.
 Сөләймәнов Ғ. З. Ҡурай. — Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1985.

Ссылки 
 
 Нотная запись песни «Алты егет»
 Аудиозапись песни «Алты егет» в исполнении Г. З. Сулейманова
 https://web.archive.org/web/20170311125312/http://www.bashmp3.ru/music/168/
 Союз кураистов РБ. Песня Шесть джигитов

Башкирская народная песня
Песни на башкирском языке